Big Trees bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Big Trees (Kalifornien)
 Big Trees (Nevada)
 Big Trees Village, Kalifornien

Sonstiges:
 Calaveras Big Trees State Park, Kalifornien
 The Big Trees, Film, 1952